Holbrook může být:

 Holbrook (Arizona) – město v okrese Navajo County ve státě Arizona ve Spojených státech amerických

příjmení
 Boyd Holbrook (* 1981) – americký herec a model
 Hal Holbrook (1925–2021) – americký herec